Xiaohe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaohe Qu, tidigare stadsdistrikt i Guiyang, , Guizhou, 
 Xiaohe (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar